Název Benešov má více obcí:

názvy obcí
 Benešov – okresní město ve Středočeském kraji, známý též jako Benešov u Prahy
 Benešov (okres Blansko) – obec v okrese Blansko
 Benešov nad Černou – obec v okrese Český Krumlov
 Benešov nad Ploučnicí – město v okrese Děčín
 Benešov u Semil – obec v okrese Semily
 Dolní Benešov – město v okrese Opava
 Horní Benešov – město v okrese Bruntál

nebo částí obcí
 Benešov (Broumov) – část města Broumov v okrese Náchod
 Benešov (Černovice), též Benešov nad Lipou – část města Černovice v okrese Pelhřimov
 Benešov (Chlumek) – osada, součást obce Chlumek v okrese Žďár nad Sázavou

Související články 
 Beneš
 Benešovci
 Benešovice (rozcestník)
 Benešova Hora
 Benešovský potok

Externí odkazy